Zennström ist der Familienname folgender Personen: 

 Maria Zennström (* 1962), schwedische Schriftstellerin, Kritikerin, Drehbuchautorin und Regisseurin
 Niklas Zennström (* 1966), schwedischer Softwareentwickler, Mitentwickler der Internet-Tauschbörse Kazaa und des Internettelefonie-Netzwerks Skype